Die Junioren-Badmintonasienmeisterschaft 1997 fand vom 7. bis 13. April 1997 in Manila, Philippinen statt.

Medaillengewinner

Halbfinalresultate

Weblinks 
https://www.worldbadminton.com/shuttlenws/19970408.html

Junioren-Badmintonasienmeisterschaft 1997
Badminton 1997
Badmintonwettbewerb in Manila